Йовенко — українське прізвище, походить від біблійського імені Йов.

Відомі носії прізвища:
 Йовенко Світлана Андріївна (* 1945) — українська поетеса та прозаїк, публіцист і перекладач.
 Йовенко Зоя Миколаївна (* 1929) — українська піаністка, педагог, кандидат мистецтвознавства.